Božo Mikulić – calciatore croato
 Branko Mikulić – politico jugoslavo
 Josip Mikulić – ex calciatore bosniaco naturalizzato croato
 Ivan Mikulić – cantante croato
 Martin Mikulič – calciatore slovacco
 Tomislav Mikulić – calciatore croato con cittadinanza svedese
 Zoran Mikulić – ex pallamanista croato
 Zvonimir Mikulić – calciatore croato